Vili Laitinen, född 18 december 1999 i Lojo i finska Nyland, är en finländsk ishockeyspelare kontrakterad av hockeylaget Lukko i FM-ligan.

Klubbkarriär

Referenser 
 

Födda 1999
Levande personer
Män
Personer från Lojo
Spelare i Turun Toverit
Spelare i Lukko
Spelare i HC Pustertal Wölfe
Spelare i Savonlinnan Pallokerho
Spelare i Esbo United
Finländska idrottare under 2000-talet
Finländska ishockeyspelare